Лома де Гвадалупе има више значења:

 Лома де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Гвадалупе, Круз Бланка (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де Гвадалупе (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Гвадалупе (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Гвадалупе, Ла Биснага (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Гвадалупе (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Гвадалупе (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома де Гвадалупе (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику